Horvátország
 Lozan, falu Bakva községben, Verőce-Drávamente megyében

 Szerbia
 Lozan, falu Svrljig községben, a Nisi körzetben